I Feel for You peut désigner :

Musique

Album 
 , un album de Chaka Khan en 1984

Chansons 
 I Feel for You, de Prince en 1979, reprise par Chaka Khan en 1984.
 I Feel for You, de Bob Sinclar en 2000,
 I Feel for You, de Kylie Minogue sur son album Body Language en 2003.

Voir aussi 

 I Feel You, une chanson de Depeche Mode, en 1993,
 I Fell for You, une chanson de  sur l'album  en 1996.